Osoby noszące nazwisko Bajan
 Bajan I – wódz Awarów
 Bojan (Bajan) – legendarny ruski poeta-śpiewak
 Anna Bajan (ur. 1957) – polska pięcioboistka nowoczesna
 Jerzy Bajan (1901–1967) – polski lotnik
 Konrad Bajan (1930–2016) – polski ekonomista
 Marek Bajan (ur. 1956) – polski pięcioboista nowoczesny

 Wojskowość
 Bajan – rosyjski krążownik pancerny
 Bajan – rosyjski krążownik pancerny
 Bajan – rosyjski pociąg pancerny

 Inne
 bajan – rosyjski instrument muzyczny
 lista Bajana – lista pilotów polskich II wojny światowej